Сюрень — археологічні стоянки кам'яної доби
 Сюрень — хутір у Башкортостані
 Сюрень — колишня назва залізничної станції Сирень у Криму